Kiwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Kiwitz (1910–1938), deutscher Holzschneider des Expressionismus
 Willy Kiwitz (1896–1978), deutscher Maler und Grafiker